Eduardo de Inglaterra puede hacer referencia a:

Reyes de los ingleses, de Inglaterra o del Reino Unido 
 Eduardo el Viejo (c. 874–924), rey de los ingleses
 Eduardo el Mártir (c. 962–978), rey de los ingleses
 Eduardo el Confesor (c. 1003–1066), rey de los ingleses
 Eduardo I de Inglaterra (1239–1307), rey de Inglaterra
 Eduardo II de Inglaterra (Eduardo de Carnarvon; 1284–1327), rey de Inglaterra
 Eduardo III de Inglaterra (1312–1377), rey de Inglaterra
 Eduardo IV de Inglaterra (1442–1483), rey de Inglaterra
 Eduardo V de Inglaterra (Eduardo de York; 1470–1483), rey de Inglaterra
 Eduardo VI de Inglaterra (1537–1553), rey de Inglaterra
 Eduardo VII del Reino Unido (1841–1910), rey del Reino Unido
 Eduardo VIII del Reino Unido (1894–1972), rey del Reino Unido

Hijos de reyes de los ingleses, de Inglaterra o del Reino Unido 
 Eduardo el Exiliado (1016–1057), hijo del rey Edmundo II de Inglaterra
 Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales (1330–1376), hijo del rey Eduardo III de Inglaterra
 Eduardo de Westminster, príncipe de Gales (1453–1471), hijo del rey Enrique VI de Inglaterra
 Eduardo de Middleham, príncipe de Gales (1473–1484), hijo del rey Ricardo III de Inglaterra